Камарг — неоднозначный термин.
 Камарг — болотистая местность на юге Франции, в дельте Роны.
 Камарг — региональный природный парк, расположенный на юге Франции, к западу от региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег.
  — операция французских войск во время Первой Индокитайской войны.
 «Камарг» — рассказ Ивана Бунина, посвящённый жительнице Камарга.

См. также 
 Камаргу